Тексас може да се отнася за:

 Тексас — 28-ият щат на САЩ.
 Тексас — държава в Северна Америка, съществувала в периода 1836 – 1845 г.
 Тексас — шотландска поп група.
 Тексас — окръг в САЩ, щат Оклахома.